Adventures in the Magic Kingdom (), (в европейской версии — Disney Adventures: The Magic Kingdom) — видеоигра смешанного жанра: платформер, аркада, автосимулятор, разработанная компанией Capcom эксклюзивно для игровой приставки NES и выпущенная ей же в 1990 году для североамериканского рынка и в 1992 году для европейского и австралийского рынков. Посвящена героям мультфильмов Диснея и ориентирована в первую очередь на игроков младшего возраста.

Сюжет 
Действие игры разворачивается в Волшебном Королевстве — тематическом парке, где Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак готовятся к проведению большого парада. Но, к несчастью, Гуфи оставил золотой ключ от парадных ворот парка в замке, который в свою очередь закрыт на шесть серебряных ключей, разбросанных по всему парку. Главный герой, имя которому выбирает сам игрок, остаётся последней надеждой друзей, именно ему предстоит обойти аттракционы парка в поисках столь необходимых ключей.

Геймплей 

В плане игрового процесса Adventures in the Magic Kingdom представляет собой смесь нескольких жанров: классического двухмерного платформера с боковым скроллингом в стиле игр Adventure Island, Duck Tales или Akumajou Special: Boku Dracula-kun; аркадного автосимулятора с вертикальным скроллингом с видом сверху наподобие игр Zippy Race или Road Fighter; и аркады. Вся игра оформлена в стиле диснеевских мультфильмов.

В самом начале игры главный герой находится в парке развлечений, на которой расположены пять аттракционов и, в самом центре, тот самый замок. Для получения пяти серебряных ключей необходимо пройти все пять уровней-аттракционов в произвольном порядке. Два аттракциона — «Призрачное поместье» () и «Пираты Карибского моря» (), представляют собой платформеры, первый из них надо просто пройти полностью, победив поджидающего в самом конце уровня босса — особенно сильного противника, а во втором необходимо спасти шестерых захваченных пиратами девушек. Аттракцион «Автопия» () является аркадным автосимулятором, где игроку предстоит осилить наполненную препятствиями и оппонентами трассу, а аттракционы «Большая грозовая гора» () и «Космос» () — аркадами, где игроку необходимо вовремя нажимать необходимые кнопки геймпада.

Для получения шестого ключа необходимо ответить на вопросы семерых посетителей парка. Все вопросы связаны с мультфильмами Диснея, к каждому из них предлагаются три варианта ответов, лишь один из которых правильный.

По всем уровням игры, кроме «Космоса», разбросаны бонусные предметы — звёздочки, которые в любой момент можно обменять на пополнение шкалы здоровья, дополнительную игровую жизнь, возможность стать на некоторое время невидимым или возможность заморозить всех врагов в пределах экрана. Последние два работают только на платформенных уровнях игры.

Критика 
Adventures in the Magic Kingdom получила весьма неоднозначные оценки, от достаточно низких до высоких. Средняя оценка по версии популярного веб-сайта MobyGames составляет 61/100. Средняя оценка 16 рецензентов интернет-портала GameFAQs — 5,6/10, а коммерческая информационная база данных компьютерных игр для различных платформ — Allgame, оценила её в 3,5 звёздочки.

Рецензии 
 Французский журнал Joystick в сентябрьском номере 1992 года поставил игре высокую оценку 84/100, назвав её идеальной для игроков в возрасте 8-10 лет.
 На посвящённым играм NES сайте NES Archives Adventures in the Magic Kingdom получила оценку «B-» по шкале от «D-» до «A+». Игра была названа в рецензии оригинальной и достаточно неплохой, однако, не дотягивающий по качеству до других игр Capcom на NES. Среди минусов игры было также названо несколько неудачное управление на уровне «Автопия».
 Другой англоязычный веб-сайт, посвящённый NES-играм — NES Player оценил Adventures in the Magic Kingdom в 3/5, в том числе: по 3/5 за графику, звук и геймплей и 4/5 за управление. По мнению NES Player, Adventures in the Magic Kingdom является довольно слабой игрой, с неплохой музыкой, но не особо качественными звуковыми эффектами. Как и в отзыве NES Archives, критике было подвергнуто неудачное управление на гоночном уровне.
 Веб-сайт Game Freaks 365, освещающий как классические, так и современные консольные игры, поставил приключениям в Волшебном Королевстве 5,6 баллов из 10, из которых 4/10 получил , 5/10 — креативность концепта, 5,5/10 — геймплей, 6,5/10 — музыка и звук и 7/10 — графическое оформление. Рецензент отметил неплохую, хотя и с некоторыми недоработками, графику, хорошую, соответствующую духу игры музыку и неплохие звуковые эффекты с небольшими помарками. Главным минусом игры, перевешивающим все её достоинства, было названо отсутствие баланса в сложности игры. В то время, как некоторые уровни, например, «Автопия» и «Космос», невероятно легки и непродолжительны, другие, в первую очередь платформенные этапы, имеют чересчур высокую сложность.
 Также невысокую оценку — 5/10, игра получила на сайте HonestGamers, где Adventures in the Magic Kingdom была названа весьма посредственной игрой, многочисленные недоработки в геймплее которой не могут быть оправданы даже вполне неплохой графикой и качественным звуком.

Создатели 
В создании Adventures in the Magic Kingdom приняли участие два достаточно известных в мире компьютерных игр человека: композитор Ёко Симомура и продюсер Токуро Фудзивара. Для Ёко Симомура Adventures in the Magic Kingdom стала второй работой после игры для аркадного автомата Adventure Quiz 2: Hatena? no Daibouken (1990 год). Позже она работала над такими известными видеоиграми, как: ролевая игра Breath of Fire (1993 год), стратегия Front Mission (1995 год, SNES), файтинг Tobal No. 1 (1996 год, PlayStation), игры серии Kingdom Hearts для PlayStation 2, Parasite Eve и Parasite Eve II, Heroes of Mana (2007 год, Nintendo DS), Super Smash Bros. Brawl (2008 год, Wii).

Токуро Фудзивара работал главным управляющим отдела консольных игр компании Capcom с 1988 по 1996 год. За свою жизнь он выступил директором, продюсером и консультантом для более чем 70 компьютерных игр, среди которых было достаточно много успешных работ, в том числе: Pooyan, игры серии Mega Man, DuckTales, Darkwing Duck, TaleSpin, Breath of Fire, Demon's Crest, Ghosts 'n Goblins, Resident Evil: Director’s Cut, Tomba! и Tomba! 2: The Evil Swine Return.

Прочие факты 
 Adventures in the Magic Kingdom стала третьей игрой японской компании Capcom, основанной на диснеевских мультфильмах, после игр Mickey Mousecapade (1987 год, NES) и Duck Tales (1989 год, Game Boy, NES).
 Волшебное Королевство существует на самом деле. Это тематический парк в составе Диснейуорлда, расположенного в Орландо (США) самого большого в мире парка развлечений.

Примечания

Ссылки 
 Adventures in the Magic Kingdom подробное русскоязычное описание прохождения на сайте Dendy игр
 
   
 Adventures in the Magic Kingdom  на сайте IGN 
 Adventures in the Magic Kingdom на сайте 1UP 

Компьютерные игры 1990 года
Игры только для NES
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom